Dit is een lijst van planetoïden 49901-50000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49901) - || 1999 XK164|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49902) - || 1999 XS164|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49903) - || 1999 XK165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49904) - || 1999 XN165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49905) - || 1999 XU165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49906) - || 1999 XX165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49907) - || 1999 XZ165|| 9 december 1999 || LINEAR
|-
| (49908) - || 1999 XZ168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49909) - || 1999 XB169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49910) - || 1999 XS169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49911) - || 1999 XT169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49912) - || 1999 XY170|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49913) - || 1999 XE171|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49914) - || 1999 XG171|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49915) - || 1999 XU171|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49916) - || 1999 XV171|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49917) - || 1999 XG172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49918) - || 1999 XX172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49919) - || 1999 XY172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49920) - || 1999 XV173|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49921) - || 1999 XL174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49922) - || 1999 XP174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49923) - || 1999 XQ174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49924) - || 1999 XY174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49925) - || 1999 XJ175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49926) - || 1999 XK175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49927) - || 1999 XG176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49928) - || 1999 XN176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49929) - || 1999 XU176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49930) - || 1999 XZ176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49931) - || 1999 XL177|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49932) - || 1999 XK178|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49933) - || 1999 XD179|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49934) - || 1999 XU179|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49935) - || 1999 XV179|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49936) - || 1999 XD180|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49937) - || 1999 XO180|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49938) - || 1999 XS180|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49939) - || 1999 XV180|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49940) - || 1999 XZ186|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49941) - || 1999 XN187|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49942) - || 1999 XL188|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49943) - || 1999 XW192|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49944) - || 1999 XQ193|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49945) - || 1999 XC201|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49946) - || 1999 XD204|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49947) - || 1999 XY204|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49948) - || 1999 XF205|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49949) - || 1999 XG207|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49950) - || 1999 XJ207|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49951) - || 1999 XT211|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (49952) - || 1999 XH212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (49953) - || 1999 XL215|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (49954) - || 1999 XL216|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49955) - || 1999 XU216|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49956) - || 1999 XZ220|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (49957) - || 1999 XQ221|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (49958) - || 1999 XC223|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (49959) - || 1999 XJ225|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49960) - || 1999 XN225|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49961) - || 1999 XZ226|| 15 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49962) - || 1999 XU227|| 15 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49963) - || 1999 XH228|| 14 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49964) - || 1999 XQ228|| 14 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49965) - || 1999 XA231|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (49966) - || 1999 XT231|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49967) - || 1999 XC235|| 3 december 1999 || LONEOS
|-
| (49968) - || 1999 XN243|| 3 december 1999 || LONEOS
|-
| (49969) - || 1999 XS247|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49970) - || 1999 XD249|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49971) - || 1999 XZ249|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49972) - || 1999 XL255|| 12 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49973) - || 1999 YQ || 16 december 1999 || LINEAR
|-
| (49974) - || 1999 YT2|| 16 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49975) - || 1999 YZ2|| 16 december 1999 || LINEAR
|-
| (49976) - || 1999 YR4|| 28 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (49977) - || 1999 YS4|| 28 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (49978) - || 1999 YT5|| 28 december 1999 || LINEAR
|-
| (49979) - || 1999 YB8|| 27 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49980) - || 1999 YQ10|| 27 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49981) - || 1999 YJ13|| 30 december 1999 || K. Korlević
|-
| (49982) - || 1999 YP22|| 31 december 1999 || LONEOS
|-
| (49983) - || 1999 YX22|| 31 december 1999 || LONEOS
|-
| (49984) - || 2000 AA1 || 2 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (49985) - || 2000 AX1 || 2 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (49986) - || 2000 AF2 || 3 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (49987) Bonata || 2000 AB5 || 3 januari 2000 || L. Tesi, G. Forti
|-
| (49988) - || 2000 AE5 || 3 januari 2000 || T. Kagawa
|-
| (49989) - || 2000 AJ5 || 2 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (49990) - || 2000 AK5 || 4 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (49991) - || 2000 AZ5 || 4 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (49992) - || 2000 AQ7 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (49993) - || 2000 AH8 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (49994) - || 2000 AR9 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (49995) - || 2000 AG11|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (49996) - || 2000 AP11|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (49997) - || 2000 AZ12|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (49998) - || 2000 AA13|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (49999) - || 2000 AW14|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (50000) Quaoar || 2002 LM60|| 4 juni 2002 || C. A. Trujillo, M. E. Brown|}

Planetoïdenlijsten